Девятнадцатый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 4 октября 1964 года по 20 апреля 1965 года. Победителем третий раз подряд стал ЦСКА.

Класс «А». Первая группа 
К играм в высшем дивизионе допустили 9 лучших команд прошлого сезона и победителя турнира во второй подгруппе чемпионата. Две последние команды заменялись в следующем сезоне двумя первыми командами второй группы.
ЦСКА, потеряв по очку в 4 и 24 турах, и единожды проиграв только под самый конец турнира, одержал ещё более убедительную победу, чем год назад. Воскресенский «Химик» стал восьмым призёром в истории первенств.
«Металлург» и «Трактор», заняв последние места, перешли во вторую группа класса «А».

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры
Виктор Цыплаков («Локомотив» Москва) – 28 шайб 
Александр Альметов (ЦСКА) – 26 шайб
Вениамин Александров (ЦСКА) – 25 шайб
Вячеслав Старшинов («Спартак» Москва) – 25 шайб
Борис Майоров («Спартак» Москва) – 25 шайб
Константин Локтев (ЦСКА) – 23 шайбы
Юрий Парамошкин («Динамо» Москва) – 22 шайбы 
Анатолий Фирсов (ЦСКА) – 21 шайба
Евгений Мишаков (ЦСКА) – 21 шайба
Юрий Волков («Динамо» Москва) – 21 шайба

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

Факты чемпионата

Переходы 
 Анатолий Рагулин сменил «Химик» на ЦСКА.
 Юрий Парамошкин перешёл из «Электростали» в «Динамо»
 Виктор Блинов перешёл из «Аэрофлота» в «Спартак»

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ЦСКА с «Металлургом» – 12-0, «Торпедо» – 12-1 и СКА
– 11-0.
Смыми результативными стали матчи ЦСКА с «Металлургом» – 14-5 и «Динамо» – 10-5.
Наименее результативными стали матчи «Спартак» - «Химик», «Спартак» - СКА и «Динамо» - «Металлург» – 1-0.

Отказ от игр
Мотивируя тем, что три игрока команды находятся в сборных СССР, руководство «Локомотива» просило, согласно правилам, перенести матч с  «Химиком», запланированный на 12 февраля. Но Федерация хоккея не стала менять календарь. Тогда московская команда решила не приезжать на игру в Воскресенск. 16 февраля Президиум Федерации хоккея засчитал москвичам техническое поражение, тренер Анатолий Кострюков отстранён от работы с .

Класс «А». Вторая группа 
Вторая группа была расширена с планировавшихся 12 команд до 22. Участники были разбиты на 2 подгруппы по территориальному признаку. Впервые во втором дивизионе не проводилось финального турнира – победители подгрупп сразу выходили в первую группу чемпионата СССР.
К играм были допущены все участники группы прошлого сезона, за исключением победителя, перешедшего в первую группу, последняя команда первой группы «Электросталь», снятый с участия в прошлогоднем первенстве СКА Калинин, чемпион РСФСР СКА Новосибирск, вице-чемпион челябинский «Буревестник», 4 и 5 команды «Ермак» и «Спутник», а также участники первенства РСФСР – «Химик» Рязань (2 место в 5-й зоне), «Торпедо» Усть-Каменогорск (3 место в 1-й зоне), «Авангард» Саратов (3 место в 4-й зоне), «Строитель» Оренбург (4 место в 3-й зоне), СК им. Салавата Юлаева Уфа (6 место в 3-й зоне) и «Вымпел» Минск (6 место в 5-й зоне).

Первая подгруппа 
Матчи прошли с 15 ноября по 29 марта.

Лучший бомбардир — Виктор Индюков («Сибирь» Новосибирск) — 37 шайб.

Вторая подгруппа 
Матчи прошли с 15 ноября по 26 марта.

Лучший бомбардир — Юрий Репс («Даугава» Рига) — 40 шайб.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1964-65 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй и третий эшелоны. 1960/1961 - 1964/1965. Зимняя спартакиада народов РСФСР 1957/1958 - 1988/1989. Кубок ВЦСПС 1983/1984 - 1989/1990. Кубок лиги 1988/1989. Справочник. Москва. 2011.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1964-1965
 http://www.hockeystars.ru/art1965.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1964 год в хоккее
1965 год в хоккее